Сертифицированный институт специалистов по управленческому учёту (, CIMA) — институт, специализирующийся в разработке технологий учёта для целей внутреннего контроля и управления в производственных, сервисных и общественных организациях. Заслужил репутацию ведущего профессионального сообщества в области учёта себестоимости, бюджетирования, управленческого учёта, оценки инвестиций и принятия управленческих решений. Программа CIMA является дополнительным профессиональным образованием для специалистов по финансовому и управленческому учету. Наряду с другими известными международными квалификациями (CMA, CIA, CPA, CFA и др.), сертификация CIMA подтверждает профессиональный уровень и подтверждает статус ее обладателя.

История 
Институт CIMA был создан в текущем виде в 1919 году под названием «Институт бухгалтеров по учёту затрат» (). 

В 1972 году институт сменил первоначальное название ICWA на «Институт специалистов по управленческому учёту и учёту себестоимости» (), затем на «Сертифицированный институт специалистов по управленческому учёту» () (иначе «Институт присяжных бухгалтеров в области управленческого учёта») в 1986 после получения Высочайшего Соизволения. При этом слово Chartered в названии института указывает на то, что он был зарегистрирован на основании королевской хартии (Royal Charter), и слово сертифицированный в русском переводе не совсем точно передаёт смысл английского названия.

Базируясь в Великобритании, активно работает по всему миру, в особенности в текущих и бывших странах — членах Содружества наций. Количество членов сообщества возросло с 15 000 в 1970 году до 65 000 в 2005. Сыграл важную роль в основании ряда профессиональных сообществ, таких как Institute of Cost and Works Accountants of India и Institute of Management Accountants.

См. также 
 Управленческий учёт
 Бухгалтерский учёт

Ссылки 
 Официальный сайт CIMA

Бухгалтерский учёт
Управленческий учёт